Синя́к подоро́жниковый, или э́хиум кривоцветко́вый () — травянистое растение рода  семейства .

Распространение 
Растёт в Западной и Южной Европе (от юга Англии на юг до Пиренейского полуострова и на восток до Крыма), в Северной Африке и на юго-западе Азии (на восток к Грузии). Он был также завезён в Австралию и стал там злостным сорняком.

Растёт на пустырях, обочинах дорог и сухих склонах оврагов.

Ботаническое описание 
Однолетнее и двулетнее растение высотой 20—60 см.

Мясистый стержневой корень.

Листья ворсистые, тёмно-зелёные, ланцетные, розеточные, до 14 см длиной.

Цветы сиреневые, трубчатые, долго не увядающие, неправильной формы, душистые, 2-3 см длиной, с пятью лепестками и высунутыми тычинками, на ветвистом цветоносе, собраны в пучки. Цветёт безостановочно с конца июня и до самых заморозков.

Химический состав 
Подорожниковый синяк содержит алкалоид пиролизидин и ядовит. Съеденный скотом в больших количествах, он вызывает уменьшение его веса или даже (в серьёзных случаях) гибель.

Практическое использование 
Подорожниковый синяк во время цветения привлекает большое количество насекомых-опылителей и является источником прекрасного мёда (хотя и говорят, что мёд из этого растения может быть ядовитым, особенно после засухи). В Южной Австралии после надлежащей обработки используется в качестве корма для скота (за исключением овец).

Выращивается как декоративное растение, служит украшением альпийских горок. Цветоводы-селекционеры вывели несколько культурных форм, отличающихся компактностью кустиков, которые не превышают 30 см в высоту. У выведенных форм цветки бывают белыми, сиреневыми, синими и розовыми.

Экология 
Подорожниковый синяк стал злостным сорняком в Австралии, где известен также под названиями «проклятие Паттерсон» или «спасение Джейн» (особенно в Южной Австралии). Другие местные названия: синий сорняк, сорняк леди Кэмпбелл или колокольчик Риверайны.

В 80-х годах XIX века этот вид был завезён в Австралию одновременно и как сорняк, и как декоративное растение. Утверждается, что оба его местных названия происходят от Джейн Паттерсон, первого поселенца страны вблизи Альбури. Она привезла первые семена из Европы для украшения сада, а затем только могла смотреть беспомощно, как сорняк заполоняет пастбища на много миль вокруг.

Название «спасение Джейн» происходит из Южной Австралии. Во времена засухи большинство растений на пастбищах погибло. Из-за своей выносливости синяк стал источником пищи для пасущихся животных, вследствие чего и был назван «спасением Джейн».

В настоящее время подорожниковый синяк — доминирующее растение пастбищ на большей части Нового Южного Уэльса, Австралийской столичной территории, Виктории, Южной Австралии и Тасмании.

Хотя обычно это цветущий весной однолетник, синяк очень приспосабливаем и, используя подходящий ливень, некоторые растения всходят раньше сезона и живут более одного года. Это очень плодовитое растение; возможно прорастание до 30 000 семян на квадратный метр. Синяк может прорастать при различных температурных условиях, хорошо выносит сухие периоды и энергично реагирует на удобрения. При скашивании газонокосилкой он быстро оправляется и даёт новые стебли и цветы.

Растение может создать большую популяцию на разрушенной почве и энергично конкурирует с меньшими растениями и ростками растений верхнего яруса. Его распространению способствовали изменённая человеком среда обитания, особенно уничтожение многолетних трав вытаптыванием их овцами и крупным рогатым скотом и интродукция кроликов. Подорожниковый синяк редко укрепляется в средах обитания со здоровой и неизменённой родной растительностью.

Контроль над растением выполняется путём ручной прополки или с помощью гербицидов, может продолжаться по нескольку лет до полного уничтожения семенного банка. (Большинство семян прорастает в первый год, но некоторые пережидают целых пять лет, чтобы прорасти). В дальнейшем многолетние травы (которые не нуждаются в прорастании из семян каждый год) могут конкурировать с синяком и любое увеличение числа многолетников напрямую ведёт к его уменьшению.

Австралийское Государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO) провело изучение многочисленных биологических мер контроля, и было найдено 100 с лишним насекомых, питающихся подорожниковым синяком в Средиземноморье. Из них было выбрано 6 надёжных, для того, чтобы их выпустить в Австралии без опасности навредить зерновым культурам и присущим ей растениям. В настоящее время Министерством сельского хозяйства Нового Южного Уэльса используются долгоносики Mogulones larvatus и Mogulones geographicus и неприметный жук Longitarsus echii. В то время как CSIRO проявляет оптимизм, ожидается, что биологические меры контроля, чтобы стать эффективными, если они будут иметь успех вообще, займут десятилетия.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Paterson’s curse, Echium plantagineum Biological control research in CSIRO Entomology
 Echium plantagineum L. FloraBase — the Western Australian Flora
 Salvation Jane by the Feldons.
 Энциклопедия декоративных садовых растений: синяк
 Семена цветов, деревьев, кустарников, пальм, комнатных растений: синяк
 Декоративные садовые растения в ландшафтном дизайне: эхиум кривоцветковый

Бурачниковые
Флора Евразии
Флора Африки
Флора Австралии
Ядовитые растения
Сорные растения
Клумбовые растения